Па́вел Васи́льевич Ла́птев () — Герой Советского Союза, командир батареи 971-го артиллерийского полка 110-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта, лейтенант.

Биография 
Родился 27 ноября 1911 года в селе Богдашкино в крестьянской семье. Чуваш. Образование неполное среднее. Работал в колхозе. В 1936 году окончил совпартшколу в городе Ульяновске. Член ВКП(б) с 1940 года.

В Красную Армию призван в 1939 году. Окончил ускоренный курс Харьковского артиллерийского училища.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир батареи 971-го артиллерийского полка (110-я стрелковая дивизия, 33-я армия, Западный фронт) лейтенант Павел Лаптев в ночь на 24 февраля 1942 года стрельбой прямой наводкой уничтожил у деревни Ивищи Юхновского района Калужской области несколько огневых точек противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 21 июля 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенанту Лаптеву Павлу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 550).

В 1944 году П. В. Лаптев окончил курсы усовершенствования командного состава. В 1946 году в звании майора уволился в запас. Жил и работал в городе Ульяновске. Скончался 3 сентября 1954 года на 43-м году жизни. Похоронен на городском кладбище города Ульяновска.

Память 
В селе Богдашкино Ульяновской области в память о земляке-герое установлен обелиск. В 2018 году Богдашкинская средняя школа Цильнинского района Ульяновской области была названа в честь героя.

Награды 
 медали «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени;
 орден Суворова 3-й степени;
 орден Красной Звезды;
 медали СССР.

Примечания

Литература 
 Ермолаев А., Калашников Н. Шагнувшие в бессмертие. — Ульяновск: Симбирская книга. — С. 78.
 Ульяновцы в боях за Родину. — Саратов, 1964. — С. 52—56.

Ссылки 
 
 Энциклопедия Ульяновской области.

Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные в Ульяновске